Die spanische Provinz Badajoz hat 165 Gemeinden (Stand 1. Januar 2019).

Einzelnachweise 

!Badajoz
Badajoz
!Gemeinden